Le mot mail a trois homonymes, de prononciations différentes :
 un mail (ou mél) (prononcé \\ ou \\), troncation de l'anglais e-mail (lui-même issu du français malle-poste, lui-même issu du vieux haut-allemand malaha ‘sac en cuir’), est un courrier électronique ;
 sur les systèmes UNIX, Mail est un programme en ligne de commande,
 avec Microsoft, Mail, un client de messagerie,
 avec le système d'exploitation Mac OS X, Mail est une application de messagerie ;
 un mail (prononcé [] comme ) est une avenue plantée d'arbres (et qui était à l'origine un espace réservé pour le jeu de mail) ;
 c'est aussi une voie piétonnière de grande largeur, dans une zone urbaine,
 par extension, en urbanisme commercial, un mail peut désigner une voie réhabilitée en centre commercial,
 au Québec, un mail est un centre commercial (ou centre d'achat) ;
 un mail (prononcé []), du latin malleus, est un ancien mot pour marteau. On le retrouve dans le long marteau servant à pousser une boule, dans le jeu de mail. Son diminutif maillet est resté en usage.